Водрем — название населённых пунктов:

Россия 
 Водрем — посёлок в составе города Курган Курганской области.
 Водрем — посёлок городского типа в составе города Омск Омской области.